Millescamps est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Gustave Millescamps (1827–1891), historien et archéologue français ;
 Louis Millescamps (1799–1873), négociant et industriel français.

Notes et références